Великий Погонаць — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Расіня.
 Малий Поганаць — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.